Tripartite-klassen er en type minerydningsfartøjer/minestrygere, og er udviklet og brugt af Belgien, Frankrig, Holland og er desuden solgt til Pakistan, Indonesien, Letland og Bulgarien.

Ideen til Tripartite-klassen begyndte i 1974 som et joint venture mellem Belgien, Frankrig og Holland for at udvikle en ny klasse af minerydningsfartøjer der blev bygget og taget i brug i løbet af 1980'erne. Internationalt blev skibsklassen kendt som Tripartite-klassen, selvom hvert land bruger en anden benævnelse. I Frankrig er klassen kendt som Éridan-klassen, i Holland som Alkmaar-klassen og som Flower-klassen i Belgien. Alle landene i samarbejdet stod for en del af skibene og Frankrig stod for minerydningsudstyret mens Belgien leveretde elektronikken og Holland stod for fremdrivningen. Skibene til de forskellige flåder blev bygget i de respektive lande.

Skibe i klassen

Referencer, kilder og eksterne links 
 Marine Nationale: Éridan-klassen (fransk)
 Koninklijke Marine: Alkmaar-klassen (Hollandsk)
 Composante Maritime: Flower-klassen (engelsk) 
 ACP 113 (AG) CALL SIGN BOOK FOR SHIPS
 Janes Fighting Ships 2004-2005 by Stephen Saunders ()

Krigsskibe fra Belgien
Krigsskibe fra Frankrig
Krigsskibe fra Kongeriget Nederlandene
Minerydningsfartøjer
Minestrygere